Retrat femení (Nin i Tudó), quadre de Nin i Tudó.
 Retrat femení (Pollaiolo), quadre d'Antonio del Pollaiolo.